Dark Horse — альбом канадського гурту Nickelback.
 Dark Horse — сольний альбом Джордж Гаррісона.